W Polsce
 Gozdnica – miasto w woj. lubuskim, w pow. żagańskim
 Gozdnica – osada w woj. pomorskim, w pow. człuchowskim, w gminie Człuchów
 Gozdnica – dawna gromada
 Gozdnica – szczyt w Masywie Ślęży (Przedgórze Sudeckie)
 Gozdnica – wzniesienie na Pogórzu Kaczawskim (Sudety Zachodnie)
 Gozdnica – potok w województwie dolnośląskim, dopływ Siekierki